Эрмедин Демирович (; ) — боснийский и немецкий футболист, нападающий немецкого клуба «Аугсбург» и сборной Боснии и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Занимался футболом в системе немецкого «Гамбурга». С 2014 по 2017 год был в системе «РБ Лейпцига», играл за юношеские команды клуба. В 2015 году стал победителем чемпионата Германии в дивизионе «Север / Северо-Восток» сразу в двух возрастных категориях (до 17 и 19 лет).

Летом 2017 года перешёл в испанский «Алавес». 3 января 2018 года дебютировал за основную команду в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Форментеры». Забил 2 гола, а «Алавес» выиграл со счётом 3:1. 28 января дебютировал в Примере в матче 21-го тура против «Барселоны». «Барса» выиграла со счётом 2:1. Всего в сезоне 2017/18 сыграл 3 матча и забил 1 гол в чемпионате. С июля 2018 по январь 2019 года был в аренде во французском «Сошо». Сыграл 16 матчей и забил 4 гола в Лиге 2. Во второй половине сезона был в аренде в испанской «Альмерии». Сыграл 13 матчей в Ла Лиге 2. В сезоне 2019/20 был в аренде в швейцарском клубе «Санкт-Галлен». Сыграл 28 матчей, забил 14 голов.

Летом 2020 года перешёл в немецкий «Фрайбург».

В сборной 
11 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины новым главным тренером Ивайло Петевым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Финляндии и Франции, а также в товарищеском матче против сборной Коста-Рики 24 марта 2021 года дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины в выездном матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Финляндии (2:2), выйдя на замену на 82-й минуте вместо Гойко Цимирота.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 28 ноября 2020

Выступления за сборную 

Итого: 15 игр / 1 гол; 3 победы, 7 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Германии
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «РБ Лейпциг II»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Аугсбург»